Владимир Николаевич Малышев () — белорусский футболист, вратарь. Тренер вратарей ФК «Локомотив-Казанка» (Москва).

Клубная карьера 
Первым клубом Владимира стал «Спутник» (Минск). Проведя в клубе год, Малышев переехал в Россию, в клуб «Лада» Тольятти. После трех сезонов игрок вернулся на родину в клуб «Молодечно». В 1994 году Малышев переехал в Эстонию, в клуб «Лантана-Марлекор», за который играл один сезон.

Тренерская карьера 
Имеет спортивный диплом о высшем образовании академии физического воспитания и спорта Республики Беларусь. С 2003 года работает тренером вратарей. Долгое время тренировал футболистов на детско-юношеском уровне в тольяттинской Академии футбола имени Юрия Коноплёва, тренируя таких перспективных вратарей как Станислав Крицюк, Александр Васильев, Роман Савенков, Альберт Егоров, Александр Фильцов, Артём Леонов и Сергей Волков.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Молодечно-ДЮСШ-4»
Игроки ФК «Лантана»
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Металлург» Лиепая
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Чертаново»